Гавриил Спиридонович Дестунис  (1818, Санкт-Петербург — 1895, Санкт-Петербург) — русский историк и филолог, доктор греческой словесности, ординарный профессор Петербургского университета.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в семье историка Спиридона Юрьевича Дестуниса. Мать Анастасия Васильевна, урожденная Геракова (1783—1853). По причине заграничной службы отца начало его детство (до 1826 года) прошло в Турции и Италии. Отец и подготовил его к поступлению в университет. В 1834 году он поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет, 1-е отделение (историко-филологическое) философского факультета которого окончил в 1838 году со степенью кандидата.

На протяжении восьми лет страдал сильной хронической болезнью, для лечения которой уехал в Афины, где пробыл два года. В 1848 году поступил в Азиатский департамент Министерства иностранных дел в качестве греческого переводчика. Затем он был приглашён в качестве учителя греческого языка в Институт Восточных языков, а так же был преподавателем Всеобщей и русской истории в женских институтах.

В 1860 году стал безвозмездно читать лекции о Византии на кафедре греческой словесности Санкт-Петербургского университета; в 1864 году назначен приват-доцентом. В 1865 году за свои научные труды получил степень доктора греческой философии, а в 1867 году избран экстраординарным профессором и вскоре был назначен ординарным профессором.

С 21 декабря 1874 года — . Был награждён российскими орденами Св. Станислава 1-й ст. (1879) и 2-й ст. с императорской короной (1864), Св. Владимира 3-й ст. (1872) и Св. Анны 2-й ст. (1868), а также командорским крестом греческого орденом Спасителя (1869).

После ухода из университета 29 октября 1879 года Дестунис получил звание почётного члена университета. В 1894 году избран членом-корреспондентом Академии наук. Скончался в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Библиография 
 О переводе Одиссеи В. А. Жуковским / [Г. Дестунис] [Санкт-Петербург, 1850]
 Очерк клефтского быта / [Гавриил Дестунис действ. чл. о-ва] [Санкт-Петербург, 1855]
 Очерки Константинополя : Ст. Г. С. Дестуниса Санкт-Петербург : тип. Э. Праца, 1857
 Очерки возрождающейся Греции / [Гавриил Дестунис] [Санкт-Петербург, 1858]
 Обозрение деятельности независимых греков в 1858 году / [Гавриил Дестунис] [Москва, 1859]
 Ватопедский снимок Птоломеевой географии : (Письмо к П. И. Севастьянову) / [Гавриил Дестунис] [Санкт-Петербург] : тип. Имп. Акад. наук, [1859]
 Объяснение стихов, вырезанных на старинном византийском складне / [Соч.] (Г. С. Дестуниса) [Санкт-Петербург] : тип. Имп. Акад. наук, ценз. 1860	описание
 О жизни и трудах Константина Экономоса / [Гавриил Дестунис] [Санкт-Петербург, 1860]
 Материалы для рассмотрения вопроса о следах славянства в нынешнем греческом языке / [Соч.] Г. С. Дестуниса Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1860
 Заметки на Ватопедский список Географии Стравона : (Письмо Г. С. Дестуниса к П. И. Севастьянову) [Санкт-Петербург] : тип. Имп. Акад. наук, ценз. 1861
 История войн римлян с персами, вандилами и готфами / Пер. с греч. Спиридона Дестуниса, доп. примеч. Гавриила Дестуниса. [Т. 1]- Санкт-Петербург : иждивением Духовного ведомства, 1862
 О Ксанфине : Греч. трапезунтская былина византийской эпохи / [Авт. вступ. ст., пер. и коммент.] Г. С. Дестунис Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1881
 О каталоге греческих афонских рукописей, составленном летом 1880 года : (Извлеч. из Отчета греч. ученого Ламбра о командировке его на Афон) / [Г. Дестунис] [Санкт-Петербург, 1881]
 О покорении и пленении, произведенном персами в аттической Афине : Греч. стихотворение эпохи тур. погрома / Изд., пер. и объяснил Гавриил Дестунис Санкт-Петербург : тип. В. Безобразова и К°, 1881
 О Ксанфине : Греч. трапезунтская былина византийской эпохи / [Авт. вступ. ст., пер. и коммент.] Г. С. Дестунис Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1881
 Топография средневекового Константинополя. (Журнал Министерства народного просвещения. Часть ССXIХ.). — 1882
 Разыскания о греческих богатырских былинах средневекового периода : Опыт пер. и объясн. сб. / [Соч.] Гавриила Дестуниса Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1883
 Разбор спорной греческой написи, изображенной на осьми памятниках / [Соч.] (Действ. чл. Г. С. Дестуниса) [Санкт-Петербург] : тип. Имп. Акад. наук, [1884]
 Новая греческая книга об Афоне. (Мануила И. Гедеона. Об Афоне. Воспоминания, документы, замечания. Константинополь, 1885) : [Рец.] / [Г. Дестунис] [Санкт-Петербург] : тип. В. С. Балашева, [1886]
 Михаил Семенович Куторга : Воспоминания и очерки / [Г. Дестунис] [Санкт-Петербург] : тип. В. С. Балашева, [1886]
 Из ученой деятельности Спиридона Юрьевича Дестуниса : Его пер. Сравнительных жизнеописаний Плутарха / [Гавриил Дестунис] Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1886
 Историко-топографический очерк сухопутных стен Константинополя / [Соч.] Г. Дестуниса Одесса : тип. А. Шульце, 1887

Примечания

Литература 
 
 
 Дестунис, Гавриил Спиридонович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования, 1869—1894 : В двух томах. — С.-Петербург, 1896. стр 232—233.

Ссылки 

 Дестунис Гавриил Спиридонович // ИС АРАН
 
 Баринов Д. А., Ростовцев Е. А. Дестунис Гавриил Спиридонович // Биографика СПбГУ

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Историки Российской империи
Филологи Российской империи
Антиковеды Российской империи
Эллинисты
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены